Boveten (Fagopyrum) är ett släkte av slideväxter som beskrevs av Philip Miller. Boveten ingår i familjen slideväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Slideväxter